Tribal Ink (Трайбл Инк — буквально «Племенные чернила») — шведская рэп-рок-группа, исполняющая песни на английском языке. Группа была сформирована в 2002 году. Популярность к группе пришла из-за ошибочной информации в P2P-сетях о песне «Refugee» — её стали размещать как новую песню группы Linkin Park. В России группа стала популярной после выхода в 2003 году бутлега Linkin Park под названием Erection.

История 
На шведском телеканале TV 3 производились соревнования рок-музыкантов для создания новой группы. Телезрители могли следить за участниками проекта из недели в неделю и наблюдать за ходом событий. Победили пять парней. Они получили возможность дать концерт, а также выпустить собственный сингл (им стала песня To My Face). Однако сингл получился не совсем удачным и поэтому продавался достаточно плохо. Продюсеры группы стали требовать у музыкантов, чтобы те записали целый альбом. Им стал альбом Surrounded by Freaks.

Альбом Surrounded by Freaks был выпущен в 2003 году. Путаницы с Minutes to Midnight группы Linkin Park привели к тому, что Tribal Ink получили большую популярность. Они стали занимать вторую строчку шведского чарта MySpace.

Дискография группы

Альбомы 
2003 «Surrounded By Freaks»

Треки:

 Tribalistic Cuts (1:08)
 To My Face (3:29)
 Don’t You Push Me (3:18)
 Refugee (3:13)
 California Love (3:29)
 Right Behind You (3:24)
 I’m Free (3:00)
 I Try So Hard (3:24)
 Pick Me Up (3:47)
 I’m A Liar (Believe Me) (3:43)
 Try To Be Me (2:37)
 Living On A Lie (3:41)

2007 «Surrounded By Freaks»

Выпущенный в 2003 году альбом Surrounded By Freaks был переиздан в 2007 году. Переизданная версия альбома доступна для пользователей iTunes

Синглы 
2002 «To My Face»

Треки:

 To My Face (3:28)
 To My Face (Instrumental) (3:28)

Видеоклипы 
 To My Face
 Don’t You Push Me
California Love

Интересные факты 
 На многих сайтах композицию When You Thought выкладывают под названием «Tribalistic Cuts» хотя на самом деле «Tribalistic Cuts» это всего лишь интро к альбому Surrounded By Freaks.
 На многих сайтах можно найти первый выпуск альбома «Surrounded by Freaks», выдаваемый за демоальбом, где правда вместо интро «Tribalistic Cuts» скрывается композиция «When You Thought», которая так и не вошла в этот альбом.
 На основе композиций Tribal Ink пиратами было наштамповано несколько бутлегов (поддельных альбомов) группы Linkin Park. Пираты изменяли оригинальные названия песен и закидывали их на «новый диск» Linkin Park. Примерами таких «альбомов» являются: диск Linkin Park — Erection и диск Linkin Park — Minutes to Midnight (Advance). Поскольку Linkin Park и Tribal Ink имели схожие стили, многие незнающие слушатели воспринимали эти диски как новые альбомы Linkin Park.
 На многих сайтах можно найти группу BK & Madam Friction, который и есть Tribal Ink.

Ссылки 
 Tribal Ink на My Space
 Tribal Ink на PureVolume
 Российский сайт о Tribal Ink и Jupither

Рок-группы Швеции
Метал-группы Швеции
Музыкальные коллективы Швеции
Ню-метал-группы
Рэп-метал-группы
Индастриал-метал-группы